Tusk (pel·lícula de 1980), pel·lícula francesa dirigida per Alejandro Jodorowsky, estrenada l'any 1980
 Tusk (pel·lícula de 2014), pel·lícula de terror i d'humor negre del 2014 escrita i dirigida per Kevin Smith basada en una història de SModcast
 Donald Tusk (Gdańsk, Polònia, 1957), polític polonès, president del Consell Europeu (2014 - 19)